Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Open BLS de Limoges) van 2021 vond plaats van 13 tot en met 19 december 2021 in de Franse plaats Limoges. Het was de zevende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jekaterina Aleksandrova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai strandde in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Alison Van Uytvanck uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Roemeense Ana Bogdan in twee sets. Van Uytvanck wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Limoges op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De andere Belgische, Greet Minnen, was het vierde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Russin Varvara Gratsjeva.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Georgina García Pérez en Sara Sorribes Tormo hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Monica Niculescu en Vera Zvonarjova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Franse koppel Estelle Cascino en Jessika Ponchet in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Roemeense Niculescu had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Russin Zvonarjova ook tien.

De Belgische Greet Minnen en Nina Stojanović uit Servië vormden het tweede reekshoofd – zij ver­lo­ren hun openingspartij. Haar landgenote Kimberley Zimmermann speelde samen met Ankita Raina uit India – ook voor hen viel het doek na de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Limoges 2021
Limoges